Bretton ist der Familienname folgender Personen:
 Raphael Bretton (1920–2011), französischer Szenenbildner

Siehe auch:
 Bretton Woods
 Breton
 Bretten (Begriffsklärung)
 Bratton